Diaspora Instituut Nederland, een Nederlandse organisatie sinds 2021
 Diaspora Instituut Suriname, een Surinaamse organisatie sinds 2020